Original Video Animation
 Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
 OVA (bedrijf) (producent van industriële voertuigen met hoofdzetel in Ardooie)